Cakan kann bedeuten:

 Familienname von Myra Çakan
 die Stockflöte Čakan